Атапуэрка — деревня в Испании
 Сьерра-де-Атапуэрка — холмистая местность рядом с деревней
 Сьерра-де-Атапуэрка — стоянки древнего человека в этой местности